Ormazd VI (en persa هرمز) fou un rei sassànida rei d'una part de l'imperi sassànida del 630 a 631. Fou un del molts pretendents que van sorgir després de l'assassinat de Cosroes II (590–628) el 628. Es va mantenir aproximadament dos anys (630–632) en el districte de Nisibis. Era net de Cosroes II.

Referències 

Reis sassànides